Judas Tadeu, personagem bíblica considerada santo pelos católicos

Outros usos
 Jardim São Judas Tadeu — bairro de Ribeirão das Neves, Minas Gerais
 Esporte Clube São Judas Tadeu Ltda. — de Jaguariúna, São Paulo
 Universidade São Judas Tadeu — na cidade de São Paulo

Desambiguação